Абрам Григорьевич Шарыпов () — участник Гражданской и Великой Отечественной войн, ефрейтор. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
А. Г. Шарыпов родился 1 сентября 1900 года в крестьянской семье в селе Спицыно Мехонской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне село — административный центр Спицынского сельсовета   Курганской области. Русский.

Окончил 4 класса, работал в хозяйстве родителей.

В годы Гражданской войны боролся за Советскую власть, был в партизанском отряде, позднее в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии воевал на Восточном и Южном фронтах.

В 1922 году вернулся на родину, несколько лет работал в своём хозяйстве. В 1928 году был одним из организаторов сельскохозяйственной коммуны «1 Мая», а через год возглавил её.

Член ВКП(б) с 1929 года.

В 1930-е годы работал председателем Спицынского сельсовета и одновременно возглавлял партийную организацию, а в предвоенные годы был председателем колхоза «Красное знамя».

В августе 1941 года Шарыпова призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Мехонским РВК Челябинской области. Он участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Карельском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Стрелок 2-й стрелковой роты 247-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии. В 1943 году за подвиги в боях награждён орденом Красного Знамени. Особо отличился в наступательных боях января 1944 года. Полк, в котором служил ефрейтор Шарыпов, должен был перерезать железнодорожную магистраль на перегоне Новосокольники — Дно.

13 января 1944 года в бою у деревни Сопки, обойдя огневые точки врага, забросал гранатами и уничтожил три вражеских дзота, мешавших продвижению батальона. 14 января во время разведки в тылу врага забросал гранатами вражескую батарею и захватил в плен офицера, давшего ценные сведения. 15 января в ходе атаки опорного пункта у деревни Слободка лёг на заграждения из колючей проволоки и предложил солдатам своего подразделения преодолеть их по своему телу. Затем перебрался сам, догнал товарищей и, ворвавшись во вражескую траншею, вступил в рукопашную схватку.

18 января противник предпринял яростную атаку, поддержанную танками. Ефрейтор Шарыпов, оказавшись один на один против группы атакующих немцев, бился с гитлеровцами до последнего. Когда бой закончился, перед его позицией лежало 18 вражеских трупов. Всего же в январских боях им было уничтожено свыше 70 вражеских солдат и офицеров, захвачено 10 пленных, не считая трех «языков», доставленных из вражеского тыла. Оценивая его вклад, командир полка писал в наградном листе: «Товарищ Шарыпов своими подвигами обеспечил успешные действия первого батальона полка, выполняющего боевую задачу: перерезать железную дорогу Новосокольники — Дно».

Пока по инстанциям ходили наградные документы, наступление продолжалось. 1—10 апреля 1944 года 37-я стрелковая дивизия совершила длительный марш и сосредоточилась на западном берегу реки Великой в районе деревень Симошково и Чортова Гора Новгородкинского сельсовета Пушкиногорского района Калининской области.

11 апреля 1944 года части дивизии вели наступление на деревню Теличино. В этот день телефонист штаба 37-й стрелковой дивизии красноармеец Шарыпов Абрам Григорьевич погиб в бою (в «Донесении о безвозвратных потерях» указан в звании красноармеец, а не ефрейтор). Деревню Теличино освободили 14 апреля 1944 года.

Похоронен в братской могиле северо-восточнее деревни Волкова́  Новгородкинского сельсовета Пушкиногорского района Калининской областьи, ныне деревня не существует, её территория входит в Велейскую волость  Псковской области. 

Существует версия, что в 1949 году перезахоронен в братской могиле на кладбище деревни Сигорицы Островского района Псковской области. В 2017 году установлено, что перезахоронения не было, прах героя находится на братском захоронении «Чертова́  гора́ ».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года ефрейтору Шарипову Абраму Григорьевичу (так в документе) присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Герой Советского Союза, 4 июня 1944 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Красного Знамени, март 1944 год

Память 
 Улица Шарыпова в селе Спицыно Шатровского района Курганской области.
 Бюст Героя в селе Спицыно.
 Памятный знак, открыт 12 июля 2019 года, на воинском мемориале «Чертова гора». На памятнике надпись: «Герой Советского Союза Шарыпов Абрам Григорьевич. Ефрейтор-стрелок 2-й роты 1-го батальона 247 стрелкового полка 37-й дивизии II Прибалтийского фронта. 01.09.1900 — 11.04.1944 гг. Вечная память и слава Герою».
 Упомянут на памятнике похороненным в братской могиле в деревне Сигорицы Псковской области.

Семья 
Жена Федора Ефимовна (?—1946), 3 сына и 4 дочери. Двое из восьми его детей впоследствии перебрались в Каменск-Уральский и стали основателями династии синарских трубников. Три поколения потомков Абрама Шарыпова связали свою трудовую жизнь с предприятием, сегодня на Синарском трубном заводе работают уже правнуки.

Примечания

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. Курган. Парус-М. 2000.

Ссылки 

Члены ВКП(б)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Председатели колхозов
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Связисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны